TQS est un sigle, qui peut signifier :
 Télévision Quatre-Saisons, ancien nom d'une chaîne de télévision québécoise (nommée ensuite TQS, aujourd'hui V) ;
 Trou qui souffle, une des entrées du réseau du Trou qui souffle,  un ensemble de cavités souterraines karstiques du massif du Vercors (France).

TQS est aussi un code, qui fait référence à :
 , un aéroport en Colombie, selon la liste des codes AITA.

Code